Чобанов — фамилия. Известные носители:

 Чобанов, Марлен Бургандинович (род. 2000) — украинский и узбекистанский футболист.
 Чобанов, Эльмин Исмихан оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист.